Werbellinsee (von slawisch „varbl“ = Sperling) bezeichnet:

 Werbellinsee in der Schorfheide in Brandenburg
 Werbellinsee (Ostprignitz-Ruppin) nahe Herzberg (Mark) in Brandenburg
sowie
 Werbeliner See, nahe Delitzsch in Sachsen, Tagebaurestloch
 Naturschutzgebiet Werbeliner See

Siehe auch: Fehrbellin, Warbel